ФК Кубањ () је бивши руски фудбалски клуб из Краснодара. У Премијер лиги Русије су заиграли 2011. пошто су освојили Прву дивизију.

17. маја 2018. клуб је угашен због банкрота. Након што је 5. августа 2018. обновљен од стране навијача и бивших играча, клуб је одиграо прву званичну утакмицу у регионалној лиги Краснодар Крај.

Називи клуба 
 Динамо (1928—1953)
 Нефтјаник (1954—1957) 
 Кубањ (1958—1960)
 Спартак (1960—1962)
 Кубањ (1963—2018)

Титуле 
 Шампионат РСФСР-а
 Шампион (4):1948. (као Динамо Краснодар), 1962. (као Спартак Краснодар), 1973, 1987. /рекорд за клубове који нису из Петербурга и Москве/
 ФНЛ
 Шампион: 2010.
 Вицешампион (3): 2003, 2006, 2008.
 Куп Русије
 Финалиста: 2014/15.

Лигашки и куп успеси по сезони

Кубањ Краснодар у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт 
 Званични сајт навијача
 Навијачки форум GREENMILE 

К
Спорт у Краснодару
ФК Кубањ‎